David Anderson, Dave Anderson
 David Murray Anderson (1874–1934) – brytyjski żołnierz i działacz polityczny, admirał
 David Anderson (1911–1990) – brytyjski arystokrata, 2 wicehrabia Waverley
 Dave Anderson (1929–2018) – amerykański dziennikarz, laureat Pulitzera
 Dave Anderson (ur. 1932) – australijski wioślarz, olimpijczyk
 David Anderson (ur. 1937) – kanadyjski wioślarz (olimpijczyk) oraz polityk
 David C. Anderson (ur. 1940) – brytyjski producent filmowy
 Dave Anderson (ur. 1953) – brytyjski polityk
 Dave Anderson (ur. 1965) – szkocki i brytyjski bokser
 Dave Anderson (ur. 1979) – kanadyjski narciarz alpejski, olimpijczyk
 David W. Anderson – amerykański przedsiębiorca i działacz indiański, założyciel sieci restauracji Famous Dave’s, komisarz do spraw Indian